Höllenhund steht für:
 Kerberos, Höllenhund der griechischen Mythologie
 Garm, Höllenhund der nordischen Mythologie
 Höllenhund (Fels), Kletterfels in der Sächsischen Schweiz
 Fieseler Fi 103, Entwicklungsname des „Ferngeschosses in Flugzeugform“ V1